2000 Голяма награда на Франция е 50-о за Голямата награда на Франция и девети кръг от сезон 2000 във Формула 1, провежда се на 2 юли 2000 година на пистата Маникур, Франция.

Репортаж

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция